Sofía Álvarez puede referirse a:

 Sofía Álvarez (1913-1985), actriz de cine y cantante mexicana de origen colombiano.
 Sofía Álvarez (1958), actriz y cuentista mexicana.
 Sofía Espinoza Álvarez (1989), autora, investigadora, abogada y activista mexicanoestadounidense.
 Sofía Álvarez Vignoli (1899-1986), jurista uruguaya y primera dama de Uruguay.